Ансамбль советской песни — музыкальный коллектив, исполняющий преимущественно песни, пропагандирующие советскую идеологию.

 Ансамбль советской песни Всесоюзного радио, создан в 1942 году.
 Ансамбль советской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио, создан в 1974 году.